Друга Јадранска лига у кошарци 2022/23, или АБА 2 лига 2022/23. (), шеста је сезона регионалне кошаркашке лиге која окупља клубове из држава некадашње СФР Југославије. Такмичењем управља организација АБА лига ј.т.д. Због спонзорског уговора са Новом љубљанском банком пун назив лиге ове сезоне гласи НЛБ АБА 2 лига (). Виши ранг је Јадранска лига у кошарци.

Списак клубова учесника у овој сезони објављен је 19. јула 2022. године. Такмичење се одвија по истим пропозицијама као и претходне сезоне.

Учесници у сезони 2022/23.

Турнири

Резултати по колима

Први турнир (Чајетина, кола 1—2)

Други турнир (Сарајево, кола 3—5)

Трећи турнир (Чајетина, кола 6—7)

Четврти турнир (Бања Лука, кола 8—10)

Пети турнир (Широки Бријег, кола 11—13) 

Легенда:

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу (Плеј-оф)

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Бараж за пласман у Јадранску лигу

Статистика

Статистички најбољи играчи

Најкориснији играчи кола

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Друге Јадранске лиге на енглеском

С
Сезона 2022/23. у српској кошарци
Сезона 2022/23. у европској кошарци